Суперкубок Іраку з футболу 2017  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 листопада 2017 року між чемпіоном Іраку клубом Аль-Кува Аль-Джавія та володарем кубка Іраку клубом Аль-Завраа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz

2017
Ірак
Листопад 2017
2017 в Іраку